Wauraltee kan syfta på följande platser:

Australien 

 Wardang Island, ö, South Australia, 
 Port Victoria (ort), South Australia, Yorke Peninsula, 

Robotskapade Australienförgreningar